Сидне́й Родри́г Нукпо́ Гову́ (, французское произношение ; 27 июля 1979, Ле-Пюи-ан-Веле, Луара Верхняя, Франция) — французский футболист, нападающий. В прошлом игрок сборной Франции.

Карьера

Лион 
Отучившись в школе, Сидней в сравнительно позднем возрасте для футболиста присоединился к молодёжной академии «Лиона» в возрасте 17 лет, в 1996 году, и был лоялен к своему первому клубу, вплоть до 2010 года. Гову играл на «Стад Жерлан» на протяжении большей части своей профессиональной карьеры. Гову стал игроком основного состава во время сезона 2000/01 и помог «Лиону» закончить сезон на втором месте, отстав всего на четыре очка от чемпионов — «Нанта». За качество выступлений за клуб, Гову выиграл в 2001 году премию «молодой игрок года Лиги 1».

5 июля 2011 года подписал контракт с дебютантом высшего дивизиона чемпионата Франции «Эвианом» сроком на 2 года. Один из лучших футболистов в истории Лиона.

Панатинаикос 
2 июля 2010 года Гову подписал трехлетний контракт с греческим «Панатинаикосом», причем футболист, как сообщается, зарабатывал 1,5 миллиона евро в год. 14 сентября 2010 года он забил гол в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу», и вывел «Панатинаикос» вперёд, хотя в итоге они проиграли со счетом 5:1. 2 июля 2011 года «Панатинаикос» объявил, что Гову ушёл из клуба по обоюдному согласию сторон. Во время своего пребывания в клубе он был дважды наказан за неподобающее поведение, связанное с «поздними ночными развлечениями». Гову принял участие в 24 матчах и забил три гола во всех турнирах за «Панатинаикос».

Достижения 
«Лион»
 Чемпион Франции (7): 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Франции: 2007/08
 Обладатель Кубка лиги: 2000/01
 Обладатель Суперкубка Франции по футболу (4): 2002, 2004, 2005, 2007

Сборная Франции
 Серебряный призёр чемпионата мира 2006
 Обладатель Кубка конфедераций 2003

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Эвиан»